Талала́евский райо́н () — упразднённая административная единица на юго-востоке Черниговской области Украины. Административный центр — посёлок городского типа Талалаевка.

География 
Площадь 633 км².

История 
Район образован в 1933 году.

С 15 октября 1932 года либо с 1933 года(?) вошёл в новообразованную Черниговскую область в составе Украинской Советской Социалистической Республики.

10 января 1939 года Указом Президиума Верховного совета СССР район был из состава Черниговской области передан в новообразованную Сумскую область.

Упразднён 30 декабря 1962 года, восстановлен 8 декабря 1966 года.

17 июля 2020 года в результате административно-территориальной реформы район вошёл в состав Прилукского района.

Демография 
Население на 01.01.2006 г. — 15400 жителей., в том числе в городских условиях проживают около 5 тыс. Всего насчитывается 45 населенных пунктов.

Административное устройство

Транспорт

Библиография

Примечания

Ссылки 
 Учетная карточка района на сайте Верховной рады Украины